Deze tabel bevat de ontbinding in priemfactoren voor de getallen 1-1002.

Nota bene:
 De additieve functie a0(n) = som van de priemfactoren van n.
 Als n een priemgetal is, is de priemfactor vet weergegeven.
 Het getal 1 is geen priemgetal en heeft géén priemfactoren.

Zie ook: Tabel van delers, priem en niet-priemdelers voor de getallen 1-1000.

Getal
Priemfactoren